Дегтяревское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Дегтярёвское сельское поселение — входит в Суражский район

Тюменская область
 Дегтяревское сельское поселение — входит в Тобольский район